Nebraska kan henvise til:

 Nebraska – stat i USA
 Nebraska (Bruce Springsteen-album) – Bruce Springsteens sjette studiealbum
 Nebraska (musiker) – Electronica-producer fra Storbritannien.
 Nebraska (film) – film fra 2013 af Alexander Payne
 Nebraska (sang) – sang på Bruce Springsteen-album Nebraska